Voetbal Vereniging Barneveld
Vlaamse Volksbeweging
Vlaamse Volleybalbond